Якоб Богдані (;   —  ), іноді пишуть Яків і Богдані, — угорський, словацький, та британський художник, добре відомим своїм натюрмортом та екзотичними картинами птахів.

Походження 
Його ім'я також фігурує в інших формах. Наприклад: Яків Богдані, Якуб Джеймс Богдані, але також Якуб Богдан. За даними Прешовського євангельського реєстру, Якуб Богдан народився 6 травня 1658 р. Деякі словацькі історичні джерела помилково стверджують, що Богдан народився в 1660 р.

Біографія 
Богдані народився в місті Пряшів, тоді в повіті Сарош на півночі Угорського королівства, сучасному Пряшові, Словаччина. У 1684 році він поїхав в Амстердам, де жив і працював до переїзду до Лондона в 1688 році.

В Амстердамі він познайомився з угорським різачем літер та типографом Міклошем Тотфалусі Кісом, який також навчався в Нідерландах. У Лондоні він досяг успіху як фахівець з натюрмортів та художників птахів при дворі королеви Анни, і кілька його картин стали частиною Королівської колекції. Одним з його головних меценатів був адмірал Джордж Черчілль, брат герцога Мальборо, чий знаменитий вольєр у Віндзорському парку, можливо, постачав сюжети для деяких його картин.

Богдані одружився на Елізабет Хеммінгс, від якої мав двох дітей, Вільяма, який став видатним британським державним службовцем, та Елізабет, яка вийшла заміж за художника Тобіаса Страновера. Він вплинув на художника, який писав птахів, Мармадуке Крадок . Помер у Фінчлі, на півночі Лондона.

Картини 

На його пташиних картинах зображено безліч екзотичних видів, таких як какаду, ара та мінас, які, ймовірно, були імпортовані до європейських звіринців на той час. Він змішав їх із знайомими європейськими птахами, такими як великі та сині синиці, європейські зелені дятли та євразійські сойки. Він часто виділяв картину з птахом червоного оперення, наприклад, червоний ібіс, червоний авадават або північний кардинал. На його пейзажах зазвичай товпилися численні птахи; винятком були високоповажні Два ісландські соколи, намальовані приблизно в кінці 17 століття або на початку 18 століття. В даний час картини розміщені у Ноттінгемському замку- музеї та Галереї мистецтв, на них зображені два білосніжні білі гірколани.

Один з його знімків був використаний як обкладинка альбому Procol Harum «Екзотичні птахи та фрукти» 1974 року.

Кілька його картин експонуються в Угорській національній галереї та Музеї образотворчих мистецтв, Будапешт.

Словаччина 
Є такі картини з його роботи у Словаччині, як «Натюрморт з акваріумом» та «Пейзажне тло» (з раннього періоду) (Братислава у приватній колекції). Словацька національна галерея має колекцію його робіт «Квітковий натюрморт», «Натюрморт з букетом та фруктами», «Боротьба півників та котів між півнями». Східнословацька галерея в Кошицях володіє полотном «Квітковий натюрморт з червоно-білими гвоздиками».

Примітки

Посилання 
 Твори Якоба Богдані
 
Угорські художники
Словацькі художники
Британські художники
Персоналії:Пряшів